El término papamoscas sombrío puede referirse a:
Muscicapa adusta;
Sayornis phoebe.